«Друг мой, Колька!..» — советская кинодрама о школе, экранизация одноимённой пьесы А. Хмелика. Премьера — 13 мая 1961 года. За 1961 год фильм просмотрело 23,8 млн зрителей (19-е место).

Сюжет 

В школе, где старшей пионервожатой работает Лидия Михайловна, внешне всё благополучно. Но за аккуратно составленными планами скрываются формализм, равнодушие и скука. Самой Лидии Михайловне её работа надоела, детей она не любит, благоволит только к подхалимам. В это время местная автобаза направляет в подшефную школу отрядным пионервожатым своего шофёра Сергея Руденко, умного и честного парня. Он быстро понимает: детям скучно в школе, их не увлекает пионерская работа. Не находя себе применения, ребята объединяются вокруг Кольки Снегирёва и в знак протеста создают подпольную организацию ТОТР (Тайное общество троечников) под девизом: «Помогать обиженным и слабым, мстить зубрилам и выскочкам». Но, как говорится, нет ничего тайного, что ни стало бы явным: о создании этой «подпольной организации» становится известно, и старшая пионервожатая начинает расследование. А тем временем новый пионервожатый с помощью школьников начинает ремонт подаренного автобазой старого автомобиля, на котором позже весь класс собирается отправиться в путешествие по Кавказу. Ребята, включая и членов «тайного общества», тянутся к живому делу, но старшая пионервожатая, не приемлющая никаких перемен, гнёт свою линию. В школе назревает серьёзный конфликт.

В ролях 
 Александр Кобозев — Колька Снегирёв
 Анна Родионова — Маша Канарейкина
 Алексей Борзунов — Юра Устинов, председатель совета отряда
 Виктор Онучак — Федя Дранкин
 Татьяна Кузнецова — Клава Огородникова
 Анатолий Кузнецов — Сергей Руденко, отрядный пионервожатый
 Антонина Дмитриева — Лидия Михайловна Иванова, старшая пионервожатая
 Виталий Ованесов — Валерий Новиков, председатель совета дружины
 Савелий Крамаров — Вовка Пименов (Пимен), хулиган
 Борис Новиков — Кузьма Михалыч (Кузя), секретарь комсомольской организации автобазы
 Людмила Чернышёва — Нина Александровна Новикова, председатель родительского комитета
 Игорь Косухин — Исаев, хулиган
 Светлана Харитонова — Евгения Петровна, учительница
 Юрий Никулин — Вася, шофёр автобазы
 Евгений Тетерин — Фёдор Фёдорович, директор школы
 Анатолий Елисеев — «Абажур», уголовник
 Олег Видов — мотоциклист (эпизод не вошёл в фильм) Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Хмелик, Сергей Ермолинский
 Режиссёры: Алексей Салтыков, Александр Митта
 Оператор: Виктор Масленников
 Художник: Александр Жаренов
 Композитор: Лев Шварц (текст песен Булата Окуджавы)

 В фильме первую роль в кино (мотоциклиста, вручающего цветы девушке) сыграл Олег Видов. Его эпизод в итоге был вырезан из фильма, но во время съёмок Видов познакомился и сдружился с Савелием Крамаровым (позже оба эмигрировали из СССР).

 Примечания 

 Литература 
 
 Сивоконь С. Прислушайтесь к барабану (О худож. фильме «Друг мой, Колька!») // Семья и школа, № 10, 1961. — с . 42-43
 Смоляницкий С. Встань пораньше, встань пораньше! (Худож. фильм «Друг мой, Колька») // Литературная газета, 3 июня 1961
 Байгушев А.'' Романтики наших дней (О худож. фильмах «Алёшкина любовь» и «Друг мой, Колька!») // Труд, 5 июля 1961

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы Алексея Салтыкова
Чёрно-белые фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации произведений Александра Хмелика
Фильмы о школе